Ба́рбара То́мпсон (; 27 июля 1944, Оксфорд — 9 июля 2022) — британский музыкант: саксофонист, флейтист и композитор.

Получила классическое музыкальное образование в Royal College of Music, но позднее увлеклась джазом и саксофоном.
Сотрудничала со многими известными музыкантами, в том числе с Эндрю Ллойдом Уэббером, а также принимала участие в записи нескольких альбомов групп Colosseum и Manfred Mann’s Earth Band.

Дискография 

 The Man Who Took The Valise Off The Floor Of Grand Central Station At Noon. The She Trinity, 1966
 Angle. Howard Riley Trio, 1968
 Valentyne Suite. Colosseum, 1969
 Daughter of Time. Colosseum, 1970
 Michael Gibbs. Michael Gibbs, 1970
 Little Big Band. Keef Hartley Band, 1971
 The Beginning — Vol. 6: Keef Hartley Band. Keef Hartley Band, 1973
 The Roaring Silence. Manfred Mann's Earth Band, 1976
 Kaleidoscope Of Rainbows. Neil Ardley, 1976
 Live Im Schuetzenhaus. United Jazz and Rock Ensemble, 1977
 NDR Jazzworkshop '77. Various Artists, 1977
 Barbara Thompson’s Paraphernalia. Barbara Thompson’s Paraphernalia, 1978
 Barbara Thompson’s Jubiaba. Barbara Thompson, 1978
 Variations. Andrew Lloyd Webber, 1978
 Harmony of the Spheres. Neil Ardley, 1978
 Teamwork. United Jazz and Rock Ensemble, 1978
 Wilde Tales. Barbara Thompson’s Paraphernalia, 1979
 Tell Me On A Sunday. Marti Webb, 1979
 The Break Even Point. United Jazz and Rock Ensemble, 1979
 Live In Concert. Barbara Thompson’s Paraphernalia, 1980
 Chance. Manfred Mann's Earth Band, 1980
 Cats. Andrew Lloyd Webber, 1981
 Live in Berlin. United Jazz and Rock Ensemble, 1981
 Zwischenbilanz-Das Beste aus den Jahren 1977—1981. United Jazz and Rock Ensemble, 1981
 Mother Earth. Barbara Thompson, 1982
 Ghosts. Barabara Thompson/Rod Argent, 1982
 Cool Cat. Jeff And Friends Wohlgenannt, 1983
 Requiem. Andrew Lloyd Webber, 1983
 Pure Fantasy. Barbara Thompson’s Paraphernalia, 1984
 United Live Opus sechs. United Jazz and Rock Ensemble, 1984
 Frauen-Power. Various Artists, 1985
 Shadow Show. Barbara Thompson/Rod Argent, 1985
 Live im Berliner Metropol-Theater. Barbara Thompson’s Paraphernalia, 1985
 Heavenly Bodies. Barbara Thompson, 1986
 Ganz schoen heiss, Man! About Time Too!. Jon Hiseman, 1986
 Highlights II. United Jazz and Rock Ensemble, 1987
 A Cry From The Heart. Barbara Thompson’s Paraphernalia, 1988
 Songs From The Center Of The Earth. Barbara Thompson, 1990
 Perspective '92. Various Artists, 1991
 Breathless. Barbara Thompson’s Paraphernalia, 1991
 Round Seven. United Jazz and Rock Ensemble, 1992
 Everlasting Flame. Barbara Thompson’s Paraphernalia, 1993
 Barbara Song. Barbara Thompson and the Medici String Quartet, 1995
 Lady Saxophone. Barbara Thompson’s Paraphernalia, 1995
 Die Neunte von United. United Jazz and Rock Ensemble, 1996
 Women’s Music From Celestial Harmonies. Various Artists, 1996
 Shifting Sands. Barbara Thompson’s Paraphernalia, 1998
 The Sound Inside / Music And Architecture. Various Artists, 1998
 Thompson’s Tangos and other soft Dances. Barbara Thompson’s Paraphernalia, 2000
 Cuff Clout. Kate and Mike Westbrook, 2001
 In the Eye of a Storm. Barbara Thompson’s Paraphernalia, 2003
 2006. Manfred Mann's Earth Band, 2004
 Never Say Goodbye. Barbara Thompson’s Paraphernalia, 2005
 Live05. Colosseum, 2007
 Live05 Barbara Thompson’s Paraphernalia (DVD), 2011

Примечания

Ссылки 
 Barbara Thompson: Biography and Discography
 Answers.com: Barbara Thompson

Саксофонисты Великобритании
Джазмены Великобритании